Sahun se može odnositi na:
 Sahún, španjolska općina u pokrajini Huesca
 Sahun (jezero), iransko jezero u Teheranskoj pokrajini
 Sahun (planina), iranska planina u Teheranskoj pokrajini
 As-Sahun, jemensko naselje u nuhafazi Taizz
 Sahun (Sijera Leone), naselje u Sijera Leoneu